Thana-hágó, albániai hágó
Thana, albániai település Elbasan megyében
Thana, albániai település Fier megyében
Thana, pakisztáni város Hajber-Pahtunhva tartományban